Broomella — рід грибів родини Bartaliniaceae. Назва вперше опублікована 1883 року.

Класифікація 
До роду Broomella відносять 19 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1883. Sylloge Pyrenomycetum, Vol. II. Sylloge Fungorum. 2:1-813 - P.557

Роди грибів
Сордаріоміцети